Turandot steht für:

Bühnenwerke:
 Turandot (Puccini), Oper von Giacomo Puccini (1926)
 Turandot (Gozzi), Theaterstück von Carlo Gozzi (1762)
 Turandot (Schiller), Theaterstück von Friedrich Schiller (1801)
 Turandot (Weber), Bühnenmusik von Carl Maria von Weber zum Schauspiel von Friedrich Schiller, Ouvertüre und 6 Musiknummern, op.37; J.75, (1809)
 Turandot (Busoni), Oper von Ferruccio Busoni (1917)
 Turandot oder Der Kongreß der Weißwäscher, Theaterstück von Bertolt Brecht (1967)

Sonstiges:
 Turandot (Vorname), iranischer weiblicher Vorname
 Turandot (Jawlensky), drei Gemälde von Alexej von Jawlensky (1912)
 (530) Turandot, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Prinzessin Turandot